W 2021 roku nazwisko Żak nosiło w Polsce 22 292 osoby.

Osoby o nazwisku „Żak”:
 Adam Żak (ur. 1950) – polski jezuita, doktor filozofii
 Arkadiusz Żak (ur. 1955) – polski muzyk sesyjny, basista
 Arkadiusz Jarosław Żak (ur. 1969) – polski inżynier i nauczyciel akademicki, profesor Politechniki Gdańskiej
 Barbara Żak-Ogaza (ur. 1931) – polska biolog-entomolog
 Cezary Żak (ur. 1961) – polski aktor filmowy, teatralny, scenarzysta oraz reżyser
 Czesław Żak (ujednoznacznienie)
 Czesława Żak (1927–2019) – polska uczestniczka II wojny światowej wyróżniona tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Ewa Żak (ur. 1993) – polska siatkarka, była reprezentantka Polski juniorek i seniorek
 Franciszek Żak (1897–1952) – oficer Wojska Polskiego, inspektor Armii Krajowej
 Franciszek Żak (1889–1937) – polski duchowny katolicki, kapelan wojskowy
 Jadwiga Karolina Żak (1892–1943) – polska siostra zakonna, nazaretanka, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Jan Żak (1884–1961) – brazylijski rzeźbiarz polskiego pochodzenia
 Jerzy Żak (1937–2014) – polski artysta fotograf
 Katarzyna Żak (ur. 1963) – polska aktorka filmowa, telewizyjna, teatralna i wokalistka
 Maciej Żak (ur. 1962) – polski reżyser
 Małgorzata Żak (ur. 1960) – polska działaczka społeczna
 Marta Żak (ur. 1961) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Maria Ewa Żak (ur. 1993) – polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka
 Mirosław Żak (ur. 1936) – polski geodeta
 Mirosława Żak (ur. 1982) – polska aktorka filmowa i teatralna
 Paweł Żak (ur. 1965) – polski artysta fotograf
 Piotr Żak (ur. 1957) – polski polityk, działacz sportowy i związkowy, poseł na Sejm, brydżysta sportowy
 Tomasz Żak (ujednoznacznienie)
 Stanisław Żak (ujednoznacznienie)
 Wacław Żak (1923–2000) – polski rolnik i działacz ruchu ludowego, poseł na sejm PRL
 Walerian Żak (1911–1969) – major pilot Wojska Polskiego
 Zygmunt Solorz-Żak (ur. 1956) – polski przedsiębiorca z branży mediów, założyciel spółki akcyjnej Polsat

Przypisy